Риндовський — прізвище. Відомі носії: 
 Риндовський Григорій Семенович (1814—1898) — український лікар, доктор медицини.
 Риндовський Іпполіт Олександрович (1866—?) — російській громадській діяч и політик, член IV Державної думи від Казанскої губернії.
 Риндовський Максим В'ячеславович (*1993) — український самбист.